Irena Komnena (Ειρήνη Κομνηνή) ime je nekoliko srednjovjekovnih Grkinja.

Vjerojatno najpoznatija je Irena Komnena Doukaina, koja je bila bugarska carica. Njezin je brat bio plemić Ivan Komnen Duka.

Druga poznata Irena Komnena bila je kći Marije Komnene, a muž joj je bio plemić Aleksije Paleolog. Njihov sin je bio Andronik Paleolog (megas domestikos). Unuka ove Irene bila je Teodora Anđelina Paleolog.

Teodorina je majka bila carevna Irena Komnena Anđelina.

U obitelji Komnen vjerojatno je bilo još Irena jer je ime te grčke božice bilo popularno u plemićkim obiteljima Bizantskog Carstva.

Jedna od Irena udatih u tu obitelj bila je Irena Raul, čija je majka bila Teodora Raoulaina, a muž Konstantin Paleolog (sin Mihaela VIII.).
Životopisi, Grčka
Komneni